Прва лига Републике Српске у фудбалу 2009/10. је петрнаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Првенство је почело 15. августа 2009.

Лига је у односу на претходну сезону смањена на 14 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају два најслабије пласиране екипе а у њу улазе два победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Исток). У случају да из Премијер лиге испадну два клуба из Републике Српске онда у Другу лигу испадају последње три екипе.

Пошто су у овој сезони из Премијер лиге испале екипе Лакташа и Модриче Максиме у Прву лигу Републике Српске, из лиге су морале испасти три последње екипе.

Клубови 
 БСК Бања Лука
 Дрина Зворник
 Дрина ХЕ Вишеград
 Фамос Војковићи
 Козара Градишка
 Љубић Прњавор
 Младост Гацко
 Пролетер Теслић 
 Радник Бијељина 
 Романија Пале - Првак Друге лиге Исток
 Слобода Нови Град
 Слога Добој
 Слога Трн
 Сутјеска Фоча

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

Листа стрелаца 
 14 голова
 Филип Вујић — Радник, Бијељина
 12 голова
 Марко Благојевић — Романија, Пале
 11 голова
 Драган Бенић — БСК, Бањалука

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  
 BiH soccer

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2009/10.